Die Saison 2017/18 der Oberliga Westfalen war die 36. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die sechste nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmer 
Für die Oberliga Westfalen haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga West 2016/17: 
  Rot Weiss Ahlen
  FC Schalke 04 II
  Sportfreunde Siegen
  TSG Sprockhövel

 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2016/17: 
  Arminia Bielefeld II
  FC Brünninghausen
  ASC 09 Dortmund
  TuS Ennepetal
  SC Hassel
  FC Gütersloh
  Hammer SpVg
  1. FC Kaan-Marienborn
  SV Lippstadt 08
  TSV Marl-Hüls
  SC Paderborn 07 II 
  FC Eintracht Rheine

 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2016/17:
  TuS Haltern (Staffel 1)
  Westfalia Herne (Staffel 2)

Auf- und Abstiegsregelung 

 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
Der TSV Marl-Hüls zog zum 10. Spieltag seine Mannschaft zurück und steht damit als Absteiger fest. Alle bisher ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Der SC Hassel zog nach dem 12. Spieltag seine Mannschaft zurück und steht damit als Absteiger fest. Alle bisher ausgetragenen Spiele wurden annulliert. 
Die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld wird nach Saisonende aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Westfalenliga-Staffeln. Das Spiel fand am 31. Mai 2018 in Marl statt. 

|}

Damit stieg der SV Schermbeck in die Oberliga auf.

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

Einzelnachweise 

2017
Oberliga Westfalen